Gualdi – famiglia aristocratica vicentina
 Gualdi – cognome italiano
 Carlo Gualdi (1947) – militare italiano, già vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri
 Domenico Gualdi (1974) – ex ciclista su strada italiano
 Eugenio Gualdi (1884-1973) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Federico Gualdi (1600 circa–...) – alchimista attivo nella Repubblica di Venezia
 Giovanni Gualdi (1979) – atleta italiano, specializzato nella maratona
 Henghel Gualdi (1924-2005) – musicista e clarinettista italiano
 Mirco Gualdi (1968) – ex ciclista su strada italiano
 Pietro Gualdi Lodrini (1716-1784 circa) – pittore italiano
 Roberto Gualdi (1967) – batterista italiano